Pitre ou Pître peut faire référence à :
 Didier Pitre (1883-1934), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Martin Pître (1963-1998), écrivain et journaliste canadien ;
 Pitre-Chevalier, pseudonyme de Pierre-Michel-François Chevalier (1812-1863), écrivain, historien et journaliste français ;
 Pitre de Lisle du Dreneuc (1846-1924), érudit et archéologue français ;
 le Pitre, super-vilain faisant partie de l'univers de Marvel Comics.

Voir aussi
 Giuseppe Pitrè ;
 Pointe-à-Pitre ;
 Lac-Pitre ;
 .